Владимир Гронский:
 Гронский, Владимир Геннадьевич (род. 1952) — российский журналист, с 2021 директор РНБ.
 Гронский, Владимир Петрович (род. 1954) — украинский композитор, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).